Line kan syfta på:

Filmer 
 Strandhugg, en norsk film från 1961 med originaltiteln Line.

Platser

Grekland 

 Liné, berg, Kreta, Nomós Chaniás,

Tjeckien 

 Líně, ort, Plzeň, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar